Hometown (Illinois)
Hometown (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos